Duchy – poemat dramatyczny Aleksandra Świętochowskiego
 Duchy – film z 1986 roku (tytuł alternatywny: Upiory)

Zobacz też 
 Duch